Canna (geslacht), een plantengeslacht 
Canna (eiland), een eiland behorend tot de Binnen-Hebriden
Canna (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza
Canna (plaats), een plaats in West-Australië